Сантіагу-Майор (Аландроал) — парафія.
 Сантіагу-Майор (Бежа) — парафія.
 Сантіагу-Майор (Каштелу-де-Віде) — парафія.

Особи 
 Алваро Луїс Майор де Акіно — бразильський футболіст